Сан Блас Теколотепек има више значења:

 Сан Блас Теколотепек (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Блас Теколотепек, Гавиотас (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику